Gordosné Szabó Anna (1928) gyógypedagógus
 Szabó T. Anna (1972) költő, műfordító
 Szabó Anna Viktória (2003) szinkronúszó